Константин (Коста) Лимончев е български общественик и революционер от ΧΙΧ век.

Биография 
Коста Лимончев е роден в град Охрид, тогава в Османската империя. Лимончев е виден член на Охридската българска община. Епитроп е на църквата „Свети Климент“. Надзорник е на българсккото училище в Кошища. Участва в Охридското съзаклятие и при разкритието на заговора през пролетта на 1881 година е арестуван от османските власти. Осъден е на доживотен затовор в крепост. Умира на заточение в Паяс кале. Синът му Димитър Лимончев е виден общественик, а другият му син Ефтим Лимончев е железничар и деец на ВМОРО.

Родословие

Бележки 

Родени в Охрид
Български революционери от Македония
Български общественици от Македония
Участници в Охридското съзаклятие